Архимандри́т Авра́амий (в миру Александр Николаевич Терешкевич; ,  — , , Сена и Марна, Франция) — архимандрит Архиепископии русских православных приходов в Западной Европе и Русской православной церкви, священник и настоятель русских православных храмов в Марокко, Франции и Нидерландах.

Семья и образование 
Родился в дворянской семье Терешкевичей, сын военного, в 1917 году окончил Владимирский Киевский кадетский корпус, в 1918 году поступил на юридический факультет в Императорский университет Святого Владимира в Киеве, с 1919 года - принимал участие в Гражданской войне, служил в рядах Добровольческой армии и в армии Деникина.

В эмиграции 
В 1920 году эвакуировался из Одессы, жил Салониках в Греции, переехал в Египет.
С 1922 года - в Софии, Болгария, где до 1926 года учился на юридическом факультете Софийского университета, принимал активное участие в работе Русского студенческого христианского движения (РСХД), был  председателем софийского студенческого православного кружка. 
В 1926 году переехал во Францию, поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже.

Священнослужитель 
5 марта 1927 года пострижен в монашество

20 марта 1927 года рукоположен в сан иеродиакона

3 июля 1927 года в храме Сергиевского подворья в Париже митрополитом Евлогием (Георгиевским) рукоположен в сан иеромонаха

17 декабря 1928 года назначен настоятелем церкви Святого Николая Чудотворца в Южине, департамент Верхняя Савойя в регионе Рона–Альпы на юго-востоке Франции.

15 декабря 1930 года направлен в Марокко помощником настоятеля Воскресенской церкви в  Рабате архимандрита Варсонофия (Толстухина), служил настоятелем  Свято-Троицкой церкви при фосфатном предприятии в Хурибге, где также состоял служащим при заводском управлении.
Из воспоминаний владыки Евлогия:
Молодой настоятель, живой, горячий, но приятный в обращении, сумел сплотить прихожан вокруг себя…К сожалению, через несколько лет (я) огорчил приход, отняв от него о. Авраамия… Я послал его в Африку с миссионерской целью, считая ее соответствующей его монашескому пути. Однако там никакой миссионерской работы нет, а прихожан мало

В 1937 году по состоянию здоровья вернулся во Францию

С 1 октября 1937 года назначен настоятелем Крестовоздвиженской церкви в Сен-Морис (Валь-де-Марн)

С 27 марта 1939 года по 15 августа 1943 года - сверхштатный священник при Воскресенской женской обители и приюте в Розе-ан-Бри 

17 апреля 1943 года - возведен в сан игумена

15 августа 1946 года перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, назначен ключарем в Храм Трёх Святителей (Париж)

24 ноября 1946 года переведен в Гаагу

15 мая 1947 года по 1 августа 1949 года служил настоятелем Покровской церкви в городе Лион

26 апреля 1948 года возведен в сан архимандрита

С 1 апреля 1950 года - вновь в Воскресенской женской обители и приюте в Розе-ан-Бри

В 1954 году вернулся в Западноевропейский экзархат русских приходов

С 23 октября 1954 года по 1957 год был настоятелем Свято-Троицкой церкви в Озуар-ля-Ферьер в предместье Парижа

В 1957 году - 1974 году - опять в обители в Розэ-ан-Бри
Похоронен на кладбище в Муазен-ле-Гран

Примечания

Литература 
 Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М: Московский рабочий, 1994.
 Кузнецов В. А. Русское православное зарубежное монашество в XX веке: Биографический справочник. Екатеринбург: Барракуда, 2014. — 442 с. — C. 23-24
 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 / Сост. В. Н. Чуваков. — Т. 1. М.: «Пашков дом», 1999. — C. 22.
 Церковь владыки Василия (Кривошеина) / Ред.-сост., автор коммент. А. Мусин, диакон., Нижний Новгород: Братство св. Александра Невского, 2004. с. 399.
 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе: 1920—1995 / Биографический справочник. М., Париж: Библиотека-Фонд «Русское зарубежье», 2007. с. 52 — 53.
 Колупаев В. Е. Русские в Магрибе. Монография. М.: Издательство «Пашков дом», 2009. 415 с. илл. ISBN 978-5-7510-0435-4
 Церковный вестник Православной Архиепископии в Западной Европе. № 1 (67), 1958. с. 3.

Ссылки 
 Биография // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
 Русская линия: Церковь в Марокко
Архимандриты Русской православной церкви
Православие в Марокко
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Русские эмигранты первой волны в Марокко
Русские эмигранты первой волны в Нидерландах
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Клирики временного экзархата русских приходов
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Участники Одесской эвакуации (1920)